Соревнования по одиночной смешанной эстафете (сингл-микст) на чемпионате мира 2020 по биатлону в Антхольце прошли 20 февраля 2020 года.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результат гонки

Чемпионат мира по биатлону 2020